Caprichosos de Pilares est une école de samba de Rio de Janeiro au Brésil.

Données de l'école 
  D2 Carnaval

  D3 Carnaval

  D4 Carnaval

Enredos

Références 

Caprichosos